La Fin du rêve est le vingt-quatrième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

Extinction des feux 

Dans le dōjō Kamiya, Kaoru se retrouve face à Enishi. Elle tente de faire face, mais il la maîtrise rapidement.

Aidé par Sanosuké et Hajimé, Kenshin parvient à se dégager de l'étreinte de Kujiranami et se précipite vers le dōjō.

Arrivé à l’entrée, il s’effondre, brisé, devant le cadavre de Kaoru, se demandant à quoi son combat a servi.

La fin d'un rêve 

Absent aux funérailles de Kaoru, Kenshin s’est réfugié dans le quartier des parias, « rakunin mura ». Sanosuké, Yahiko, Megumi et Tsubamé s’y rendent pour le voir, mais celui-ci, qui a scellé son sabre d’une chaîne, leur dit simplement qu’il est fatigué, semblant avoir renoncé à tout.

Adieu 

Arrivant de Kyōto, Aoshi et Misao sont effondrés d’apprendre la mort de leur amie. Misao cependant dit à Yahiko que son dernier devoir est de montrer à Enishi le journal de sa sœur pour qu’il prenne conscience de son erreur fatale et présente ses excuses à Kenshin.

Sanosuké décide de partir pour de bon, disant adieu à Kenshin et affirmant à Yahiko qu’il n’y a plus rien à espérer d’un mort.

Yahiko cependant refuse d’abandonner son rêve de voir le dōjō prospérer, et demande à Sanosuké de revenir rapidement.

Oiboré, l’homme à l’identité inconnue 

Aidés par un mystérieux vieillard, Oiboré, Misao et Yahiko vont retrouver Kenshin, qui cependant ne réagit toujours pas. Yahiko explique à Kenshin qu’il va dorénavant suivre son exemple et mettre son sabre au service des gens qui souffrent, en se consacrant à l’avenir uniquement. Il termine en disant à Kenshin qu’il l’attend au dōjō Kamiya.

Sur le chemin du retour, Misao et Yahiko croisent Megumi et Aoshi qui se disputent, ce dernier affirmant vouloir ouvrir la tombe de Kaoru.

Mais ce n'est pas zéro ! 

Aoshi affirme qu’il manque un élément dans l’affaire, et explique pourquoi il trouve le meurtre de Kaoru trop simple en comparaison de toutes les machinations d’Enishi.

Persuadé par ce raisonnement, Yahiko ouvre le cercueil de Kaoru, dans lequel se trouve bien un cadavre. Mais Aoshi, utilisant son sabre, ouvre le corps et constate qu’il y a dedans des câbles

La conclusion du groupe est sans appel : Kaoru est bel et bien vivante quelque part.

Début de l'action 

Kaoru reprend conscience, et se rend compte qu’elle est dans une maison inconnue, sur une île isolée lui explique un Enishi blessé.

Au dōjō, Aoshi s’oppose à ce qu’ils apprennent à Kenshin que Kaoru est vivante, arguant qu’il irait alors la sauver puis partirait pour ne jamais revenir, ne s’attachant plus jamais à personne de peur de ne pouvoir protéger cette personne. Pour Aoshi, Kenshin doit lui-même trouver la réponse qui lui permettra de se relever.

Yahiko décide alors que la seule chose à faire est de trouver où Kaoru est retenue.

Les conditions de l'échange 

Yahiko et Misao vont rencontrer Hajimé, et concluent un accord : eux cherchent Kaoru, permettant ainsi à la police de se consacrer uniquement à Enishi et ses activités clandestines.

La crise d’Enishi 

Heishin Wu, bras droit de l’organisation de Enishi, arrive en bateau sur l’île, pour se faire discret devant la forte activité policière et rappeler à son patron sa promesse de lui donner l’organisation après sa vengeance accomplie.

Voyant une occasion de s'échapper, Kaoru tente de menacer Enishi qui tente de la tuer car sa grande sœur ne lui sourit pas comme d'habitude, mais en est incapable.

Trois jours de démarches 

Malgré leurs recherches, Yahiko et Misao ne trouvent aucun indice. Oiboré, qui se trouve au dōjō pour mendier dans le cadre de sa « tournée hebdomadaire », leur remonte le moral.

Dans le cimetière où est enterrée Kaoru, Gein creuse autour de la tombe, et tombe face à face à Aoshi.

Les hommes en noir (1) 

Gein propose à Aoshi de s’associer à lui pour l'avènement d'un art nouveau. Aoshi refuse, arguant que, pour les besoins de la nouvelle ère, les techniques de l’ombre doivent disparaître, et que son devoir en tant que okashira de l’obiwanshû est d’éliminer ceux qui les possèdent et commettent des crimes.

Les hommes en noir (2) 

Aoshi réussit à faire dire à Gein où se trouve Kaoru, puis l’élimine au terme d’une bataille qui enflamme le cimetière. Au matin Hajimé se rend sur les lieux et tous deux décident de se rendre au repaire d’Enishi.

La conscience du crime et du châtiment | La vérité (Kenshin le vagabond)

Volume de Kenshin le vagabond